Rigauer ist der Familienname folgender Personen:

Bero Rigauer (* 1935), deutscher Sportsoziologe und Hochschullehrer
Gerd Rigauer (* 1939), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher